Rosai bezeichnet
 Circus Rosai, einen 1952 eingestellten Wanderzirkus

Rosai ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Rosai (1885–1956), italienisch-russischer Clown und Zirkusdirektor
 Ottone Rosai (1895–1957), italienischer Maler
 Juan Rosai (* 1940), amerikanischer Pathologe und Erstbeschreiber der Rosai-Dorfman-Erkrankung